Михаил Дурасов:
 Дурасов, Михаил Зиновьевич (1772—1828) — генерал-лейтенант.
 Дурасов, Михаил Юрьевич — народный депутат России (1990—1993).